Il greco-armeno è l'ipotetico antenato comune della lingua greca e della lingua armena successivo al proto-indoeuropeo. Il suo status è in qualche modo simile a quello del raggruppamento dell'italo-celtico: l'ipotesi del greco-armeno è ampiamente considerata plausibile senza essere accettata come un'opinione comunemente consolidata. L'ipotetico stadio proto-greco-armeno dovrebbe risalire al terzo millennio a.C. e sarebbe solo leggermente diverso dal tardo proto-indoeuropeo o dal greco-armeno-ariano.

Storia 
L'ipotesi dell'origine del greco-armeno ebbe origine nel 1924 con Holger Pedersen, il quale notò che gli accordi tra gli affini lessicali armeni e greci sono più comuni che tra l'armeno e qualsiasi altra lingua indoeuropea. Tra la metà e la fine degli anni '20, Antoine Meillet indagò ulteriormente sugli accordi morfologici e fonologici e postulò che le lingue madri del greco e dell'armeno fossero dialetti nelle immediate vicinanze geografiche della loro lingua madre, il proto-indoeuropeo.  L'ipotesi di Meillet è diventata popolare sulla scia della sua Esquisse d'une grammaire comparée de l'arménien classique.

G.R. Solta non si spinge fino a postulare uno stadio proto-greco-armeno, ma conclude che il lessico e la morfologia fanno chiaramente del greco la lingua più strettamente imparentata con l'armeno. Eric Hamp sostiene la tesi del greco-armeno e addirittura anticipa un momento in cui "dovremmo parlare di elleno-armeno" (il postulato di una protolingua greco-armena). James Clackson è più riservato, considera inconcludenti le prove di un sottogruppo greco-armeno e crede che l'armeno appartenga a una famiglia greco-armeno-ariana più ampia.

La valutazione dell'ipotesi è legata all'analisi delle lingue indoeuropee, come il frigio e le lingue all'interno del sottogruppo anatolico (come l'ittita), molte delle quali scarsamente attestate, ma geograficamente collocate tra le aree del greco e dell'armeno, e che quindi dovrebbero avere tratti intermedi tra i due. Mentre il greco è attestato fin dai primi tempi, consentendo una ricostruzione certa di una lingua proto-greca risalente al terzo millennio a.C. circa, la storia dell'armeno è opaca, e la sua prima testimonianza è la traduzione biblica del V secolo di Mesrob Mashtots. L'armeno ha molti prestiti linguistici che mostrano tracce di lunghi contatti linguistici con le lingue greche e indoiraniche; in particolare, è un isoglossa satem. Inoltre, sebbene l'armeno e il greco attico (antico) condividano una serie di aspirate sorde, provengono da diverse serie del proto-indoeuropeo (in armeno da consonanti sorde e in greco da aspirate sonore).

In una pubblicazione del 2005, un gruppo di linguisti e statistici, comprendenti Luay Nakhleh, Tandy Warnow, Donald Ringe e Steven N. Evans, confrontando i metodi linguistici filogenetici quantitativi, ha scoperto che un sottogruppo greco-armeno era supportato da quelle cinque procedure: massima parsimonia, compatibilità massima ponderata rispetto a quella non ponderata, unione di vicini e tecnica di codifica lessicale binaria ampiamente critica (ideata da Russell Gray e Quentin D. Atkinson).

Un problema interconnesso riguarda l'esistenza di un sottogruppo "indoeuropeo balcanico" dell'indoeuropeo, che consisterebbe non solo del greco e dell'armeno, ma anche dell'albanese e forse di lingue morte, come l'antico macedone e il frigio. Ciò è stato sostenuto dalle ricerche di studiosi come G. Neumann, G. Klingenschmitt, J. Matzinger, J.H. Holst. Il sottogruppo balcanico, a sua volta, è supportato dal metodo lessico-statistico di Hans J. Holm.

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Ipotesi armena
 Proto-armeno
 Frigi

Lingua greca
Indoeuropeistica
Lingue indoeuropee